Clinton Stevenson Benedict, dit Clint Benedict, (né le  à Ottawa, en Ontario, au Canada — mort le  à Ottawa, Canada) est un gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière professionnelle en 1912 avec les Sénateurs d'Ottawa dans l'Association nationale de hockey (ANH) puis dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et remporte avec eux trois Coupes Stanley en 1920, 1921 et 1923. En 1925, il est vendu avec Punch Broadbent aux Maroons de Montréal ; il passe six saisons avec ces derniers et remporte une nouvelle Coupe Stanley en 1926.

Le 7 janvier 1930, lors d'un match contre les Canadiens de Montréal, il est victime d'une fracture du nez après avoir reçu un lancer de Howie Morenz qui l'oblige à quitter la glace et à être emmené à l'hôpital. Quand il revient au jeu, six semaines après, le 20 février 1930, il devient le premier gardien de l'histoire de la LNH à porter un masque de protection, 30 ans avant Jacques Plante. Il porte un masque assez sommaire et fait en cuir pendant cinq rencontres : deux victoires, deux défaites et un match nul. Il accorde seize buts lors des rencontres en question mais le masque le gêne car il ne parvient pas à voir ses pieds. De plus, la protection offerte par le masque est relative puisqu'il se casse une nouvelle fois le nez lors de la dernière des cinq rencontres ; il doit quitter le match et ne reviendra plus jamais dans la LNH. En 1930-1931, il joue une dernière saison professionnelle avec les Bulldogs de Windsor dans la Ligue internationale de hockey (LIH) avant de prendre sa retraite.

Il change la manière de jouer des gardiens en étant un des premiers à se jeter sur la glace pour faire des arrêts.

Il est intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1965.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1909-1910 || Stewartons d'Ottawa || OCHL || 7 || 5 || 2 || 0 || || || 3 || || 0 || || 1 || 0 || 1 || || || 2 || || 0 || 
|- 
| rowspan="2" | 1910-1911 || rowspan="2" | New Edinburghs d'Ottawa || IPAHU || 5 || 5 || 0 || 0 || || || 3,6 || || 0 || || 3 || 3 || 0 || || || 4,25 || || 0 || 
|- 
| OCHL || 6 || 2 || 3 || 1 || || || 4 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1911-1912 || New Edinburghs d'Ottawa || IPAHU || 11 || 11 || 0 || 0 || || || 3,11 || || 0 || || 4 || 3 || 1 || || || 4,56 || || 0 || 
|- 
| 1912-1913 || Sénateurs d'Ottawa || ANH || 10 || 7 || 2 || 1 || || || 3,49 || || 1 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1913-1914 || Sénateurs d'Ottawa || ANH || 9 || 5 || 3 || 0 || || || 3,67 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| rowspan="2" | 1914-1915 || rowspan="2" | Sénateurs d'Ottawa || ANH || 20 || 14 || 6 || 0 || || || 3,14 || || 0 || || 2 || 1 || 1 || || || 0,5 || || 1 || 
|- 
| Coupe Stanley || || || || || || || || || || || 3 || 0 || 3 || || || 8,67 || || 0 || 
|- 
| 1915-1916 || Sénateurs d'Ottawa || ANH || 24 || 13 || 11 || 0 || || || 2,99 || || 1 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1916-1917 || Sénateurs d'Ottawa || ANH || 18 || 14 || 4 || 0 || || || 2,72 || || 1 || || 2 || 1 || 1 || || || 3,5 || || 0 || 
|- 
| 1917-1918 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 22 || 9 || 13 || 0 || || || 5,12 || || 1 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1918-1919 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 18 || 12 || 6 || 0 || || || 2,76 || || 2 || || 5 || 1 || 4 || || || 5,2 || || 0 || 
|- 
| rowspan="2" | 1919-1920 || rowspan="2" | Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 19 || 5 || 0 || || || 2,66 || || 5 || || || || || || || || || || 
|- 
| Coupe Stanley || || || || || || || || || || || 5 || 3 || 2 || || || 2,2 || || 1 || 
|- 
| rowspan="2" | 1920-1921 || rowspan="2" | Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 14 || 10 || 0 || || || 3,08 || || 2 || || 2 || 2 || 0 || || || 0 || || 2 || 
|- 
| Coupe Stanley || || || || || || || || || || || 5 || 3 || 2 || || || 2,4 || || 0 || 
|- 
| 1921-1922 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 14 || 8 || 2 || || || 3,34 || || 2 || || 2 || 0 || 1 || || || 2,5 || || 1 || 
|- 
| rowspan="2" | 1922-1923 || rowspan="2" | Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 14 || 9 || 1 || || || 2,18 || || 4 || || 2 || 1 || 1 || || || 1 || || 1 || 
|- 
| Coupe Stanley || || || || || || || || || || || 6 || 5 || 1 || || || 1,33 || || 1 || 
|- 
| 1923-1924 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 22 || 15 || 7 || 0 || || || 1,99 || || 3 || || 2 || 0 || 2 || || || 2,5 || || 0 || 
|- 
| 1924-1925 || Maroons de Montréal || LNH || 30 || 9 || 19 || 2 || || || 2,12 || || 2 || || || || || || || || || || 
|- 
| rowspan="2" | 1925-1926 || rowspan="2" | Maroons de Montréal || LNH || 36 || 20 || 11 || 5 || || || 1,91 || || 6 || || 4 || 2 || 0 || || || 1,25 || || 1 || 
|- 
| Coupe Stanley || || || || || || || || || || || 4 || 3 || 1 || || || 0,75 || || 3 || 
|- 
| 1926-1927 || Maroons de Montréal || LNH || 43 || 20 || 19 || 4 || || || 1,42 || || 13 || || 2 || 0 || 1 || || || 0,91 || || 0 || 
|- 
| 1927-1928 || Maroons de Montréal || LNH || 44 || 24 || 14 || 6 || || || 1,72 || || 6 || || 9 || 5 || 3 || || || 0,86 || || 4 || 
|- 
| 1928-1929 || Maroons de Montréal || LNH || 37 || 14 || 16 || 7 || || || 1,49 || || 11 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1929-1930 || Maroons de Montréal || LNH || 14 || 6 || 6 || 1 || || || 3,03 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1930-1931 || Bulldogs de Windsor || LIH || 40 || 20 || 15 || 5 || || || 2,23 || || 1 || || || || || || || || || || 

| 362 || 190 || 143 || 28 || || || 2,32 || || 57 || || 28 || 11 || 12 || || || 1,86 ||  || 9 ||

Notes et références

Notes

Références

Liens externes

Bibliographie 
 
 

 

Naissance en septembre 1892
Naissance à Ottawa
Décès en novembre 1976
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Bulldogs de Windsor
Champion de la Coupe Stanley
Décès à Ottawa
Décès à 84 ans